Mužská dvouhra US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo sto dvacet osm hráčů. Devatenáct z nich se probojovalo z kvalifikace. Obhájcem titulu byla světová šestka Dominic Thiem. Z newyorského majoru se Rakušan odhlásil pro nedoléčené zranění zápěstí, kvůli němuž skrečoval úvodní zápas červnového turnaje na Mallorce. 

První grandslam kariéry vyhrál 25letý Rus a druhý hráč žebříčku Daniil Medveděv, který ve finále zdolal srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 6–4, 6–4 a 6–4. Po Jevgeniji Kafelnikovi a Maratu Safinovi se stal třetím ruským šampionem na turnajích velké čtyřky a prvním od Safinova triumfu na Australian Open 2005. Na US Open navázal na Safinův triumf z roku 2000. Finálová porážka dělila Djokoviće od zkompletování kalendářního grandslamu, když v předchozí části sezóny ovládl Australian Open, French Open i Wimbledon.

Turnaj 

Výhrou ve třetím kole nad světovou trojkou Stefanosem Tsitsipasem se Španěl Carlos Alcaraz stal v 18 letech a čtyřech měsících nejmladším hráčem, který na US Open vyřadil člena elitní světové trojky od zavedení žebříčku ATP v roce 1973, resp. nejmladším na grandslamu od výhry 17letého Michaela Changa nad Lendlem a Edbergem na French Open 1989. Do osmifinále grandslamu postoupil jako nemjladší tenista od 17letého Andrije Medveděva na French Open 1992. V pětisetové osmifinálové bitvě Alcaraz otočil průběh proti německému kvalifikantu Peteru Gojowczykovi, což z něj učinilo nejmladšího čtvrtfinalistu US Open od Andreho Agassiho v roce 1988. Němec Oscar Otte se jako 144. hráč žebříčku stal nejníže postaveným osmifinalistou ve Flushing Meadows od Jiřího Nováka v roce 2006, kdy Čechovi patřila 179. pozice. Mezi poslední šestnáctkou nestačil na Itala Mattea Berrettiniho. Poprvé od zavedení pravidelných kvalifikačních soutěží mužů v roce 1982 postoupili do čtvrtého kola US Open tři kvalifikanti (Gojowczyk, Otte a van de Zandschulp). Na grandslamu se tak naposledy stalo během French Open 1995. 

Botic van de Zandschulp prošel do grandslamového čtvrtfinále jako první Nizozemec od Schalkena  ve Wimbledonu 2004 a jako první kvalifikant do této fáze Flushing Meadows od Gillese Müllera v roce 2008.

Félix Auger-Aliassime se stal prvním mužem narozeným v roce 2000 a později v semifinále grandslamu, rovněž tak prvním kanadským mužem v této fázi US Open od založení v roce 1881.

První grandslamový titul pro Daniila Medveděva 
V repríze finále Australian Open 2021 zdolal za 2.15 hodiny druhý hráč žebříčku Daniil Medveděv srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 6–4, 6–4 a 6–4. Ve 25 letech tak po dvou finálových porážkách z majorů získal první grandslamovou trofej. Po Jevgeniji Kafelnikovi a Maratu Safinovi se stal třetím ruským šampionem na turnajích velké čtyřky a prvním od Safinova triumfu na Australian Open 2005. Po Dominicu Thiemovi představoval druhého mužského šampiona grandslamu, který se narodil v 90. letech dvacátého století. Do žebříčku ATP si připsal 2 000 bodů a získal odměnu 2,5 milionu dolarů. Poprvé od roku 2015 do finále newyorského turnaje postoupili dva nejvýše nasazení hráči. Nervózní Djoković hrál ve finále pod svým standardem. V celém grandslamovém ročníku 2021 přišel Srb jedenáctkrát o první sadu, z toho pětkrát v řadě od třetího kola US Open. Až v newyorském finále však nedokázal průběh zápasu otočit, což se mu podařilo v přímém boji o titul na French Open 2021 i ve Wimbledonu 2021.  

Daniil Medveděv ztratil na cestě za titulem jediný set s nizozemským kvalifikantem Boticem van de Zandschulpem ve čtvrtfinále a celkově si pouze sedmkrát prohrál podání. Do New Yorku přijel jako jeden z hlavních favoritů a vítěz torontského National Bank Open 2021. Od sezóny 2018 představoval nejúspěšnějšího tenistu na tvrdém povrchu, když na něm dosáhl nejvyššího počtu 12 titulů, 17 finále a 147 vyhraných zápasů. Rus na okruhu ATP Tour vybojoval čtvrtou trofej v probíhající sezóně a třináctou v kariéře.   

Prohrané finále dělilo Novaka Djokoviće od zkompletování kalendářního grandslamu, tedy o výhru na všech čtyřech majorech v jedné sezóně. Nenavázal tak na dva držitele čistého grandslamu, Dona Budge a Roda Lavera. Sbrský trojnásobný šampion newyorského majoru nevyužil příležitost odpoutat se na čele historické statistiky v počtu grandslamů od Federera a Nadala, kteří ve Flushing Meadows nestartovali. Třicátým prvním grandslamovým finále vyrovnal rekordní zápis Federera. V otevřené éře US Open se stal prvním devítinásobným finalistou, když se odpoutal od osmi Lendlových a Samprasových účastí ve finále. Šestou porážkou z přímého boje o titul vyrovnal nejvyšší počet proher Američana Billa Johnstona z první čtvrtiny dvacátého století.

Nasazení hráčů

Kvalifikace

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

mužská dvouhra